Вале́рий Тере́щенко:
 Терещенко, Валерий Иванович (1901—1994) — советский экономист и педагог.
 Терещенко, Валерий Яковлевич (род. 1952) — российский дипломат.